Сантьяго Охеда:
* Охеда, Сантьяго (1944—1997) — испанский дзюдоист.
 Охеда, Сантьяго (род. 1951) — перуанский футболист.